Мавлеев — фамилия; имеет женскую форму Мавлеева.
 Мавлеев, Мисбах Мавлеевич (1929—2011) — бригадир проходчиков шахты «Ключевская» города Губаха, Герой Социалистического Труда (1966).
 Мавлеев, Евгений Васильевич (1948—1995) — советский этрусколог, кандидат исторических наук, заведующий сектором Древней Греции и Рима Государсгвенного Эрмитажа.